Todorići (gmina Bileća) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Bileća
 Todorići (gmina Šipovo) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šipovo
 Todorići (miasto Trebinje) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje